Куня () — португальська власна назва.

Топоніми

Куня (Брага) — парафія.
 Куня (Паредеш-де-Кора) — парафія.
 Куня (Сернансельє) — парафія.